Isabelle Rome peut faire référence à :
 Isabelle Lonvis-Rome, une magistrate française, nommée ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances en 2022
 , une chanteuse espérantiste.